È la prima edizione del torneo, che non si disputava dal 2006.In finale Christopher Eubanks / Roberto Quiroz hanno sconfitto Jesper de Jong / Sem Verbeek con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Jesper de Jong /  Sem Verbeek (finalisti)
  Christopher Eubanks /  Roberto Quiroz (vincitori)

  Tejmuraz Gabašvili /  Konstantin Kravčuk (quarti di finale)
  Arjun Kadhe /  Benjamin Lock (quarti di finale)

Wildcard 

  Ivan Gakhov /  Alexander Igoshin (primo turno)
  Daniil Golubev /  Evgenii Tiurnev (primo turno)

  Aleksei Abazov /  Alexander Vasilenko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Challenger I 2021